Aardrijkskunde
 Vahi (Harku), plaats in de Estlandse gemeente Harku, provincie Harjumaa
 Vahi (vlek), groter dorp in de Estlandse gemeente Tartu vald, provincie Tartumaa
 Vahi (Tartu), kleiner dorp in de Estlandse gemeente Tartu vald, provincie Tartumaa

Personen met de achternaam Vähi
 Tiit Vähi, Ests politicus